Busverkehr in Bern bezeichnet

 den Omnibusverkehr in Bern
 den Trolleybus Bern